Patrick Schorr (Frankfurt, 1994. október 13. –) német labdarúgó, az FSV Frankfurt hátvédje kölcsönben a Hoffenheimtól.

További információk 
Patrick Schorr adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1994-ben született személyek
Frankfurtiak
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az FSV Frankfurt labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek